Baltic League 2007 var den första upplagan av Baltic League. Turneringen vanns av Liepājas Metalurgs, Lettland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Källor

 Rsssf.com

2007 i Estland
2007 i Lettland
2007 i Litauen
Fotboll i Estland
Fotboll i Lettland
Fotboll i Litauen